Maracaibo peut désigner :

Toponymes

Maracaibo, parfois orthographiée Maracaïbo : ville, capitale de l'État de Zulia, chef-lieu de la municipalité de Maracaibo et deuxième agglomération du pays ;
 Maracaibo : l'une des 21 municipalités de l'État de Zulia ;
 Maracaibo : une ancienne circonscription de l'État de Zulia ;
 Lac Maracaibo : plus grand lac d'Amérique du Sud ;
 Province de Maracaibo : ancienne province du pays.

Homonymie de toponyme